Mauro Gastón Bono (El Tío, 17 de junio de 1971) es un empresario argentino, fundador y presidente de VIRIXENE, grupo farmacéutico dedicado al desarrollo, producción y comercialización de medicamentos, conformado por las compañías farmacéuticas SAVANT y VIVUNT.

En 1984 comenzó sus estudios en el IPET N22, egresando como Técnico Químico en 1989. Ingresó a la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), graduándose en 1993 como farmacéutico. En el año 2004 completó un MBA en el ICDA.

Ha sido cofundador de diversas fundaciones sin fines de lucro: Fundación Córdoba Mejora, Fundación Comunidad Empresaria, presidente de UVITEC, vicepresidente de CACEC, consejero titular en Excelencia, consejero empresarial consultivo de la Fundación e+e, fue premiado en numerosas ocasiones como emprendedor y elegido emprendedor ENDEAVOR y es parte de Young Presidents' Organization.

Carrera profesional 
A los 22 años fundó laboratorios FABOP, ubicado en la localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Actualmente se desempeña como Presidente de VIRIXENE.

 1993: Fundación de laboratorios FABOP (Arroyito, Córdoba)
 2005: Creación de la marca SAVANT.
 2019: Creación del grupo VIRIXENE.

Reconocimientos y premios 
Fue nominado a diversos premios como emprendedor y nominado emprendedor argentino del año por la embajada de Estados Unidos de América.

 2012: Nominado a Empresario del Año (Revista Punto a Punto)
 2012: Empresario del Año (Diario La Voz del Interior).
 2014: Emprendedor Endeavor.
 2014: Hombre Vital (Fundación Voces Vitales)
 2014: Masters of Strategy Execution - Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame
 2014: Nominado a Empresario del Año (Revista Punto a Punto)
 2015: Nominado a Emprendedor Emergente (E&Y)
 2016: Nominado a Emprendedor argentino del año (Embajada de USA en Buenos Aires)
 2017: Nominado a Empresario del año (Revista Punto a Punto)

Referencias 

Laboratorios
Industria farmacéutica